Köhncke ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Köhncke (* 1860), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Justus Köhncke (* 1966), deutscher Musiker und Produzent
 Marina Köhncke (* 1968), deutsche Vielseitigkeitsreiterin
 Peter Köhncke (* 1935), deutscher Schauspieler